Шаповал Олександр Андрійович (1888—1972) — військовий діяч, полковник Армії УНР.
 Шаповал Олександр Іванович ( 1945) — український джазмен.
 Шаповал Олександр Миколайович (1975—2022) — український артист балету, соліст балету Національного академічного театру опери та балету України ім. Тараса Шевченка. Заслужений артист України. Учасник російсько-української війни, який загинув під час російського вторгнення в Україну.
 Шаповал Олександр Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шаповал Олександр Сергійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шаповал Олександр Юрійович (1990—2009) — український професійний велогонщик.